I Call Your Name - canção dos Beatles 
I Call Your Name (canção de A-ha) - de 1990
I Call Your Name (canção de Roxette) - de 1988

Desambiguação